Justin Holl (né le  à Tonka Bay dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2007-2008 || Minnetonka High || USHS ||24 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2008-2009 || Minnetonka High || USHS ||28 ||1 ||6 ||7 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 || Minnetonka High || USHS ||25 ||17 ||14 ||31 ||8 ||6 ||3 ||3 ||6 ||0
|-
| 2009-2010 || Lancers d'Omaha || USHL ||11 ||0 ||4 ||4 ||6 ||8 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
| 2010-2011 || Golden Gophers du Minnesota || WCHA ||25 ||1 ||6 ||7 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Golden Gophers du Minnesota || WCHA ||43 ||3 ||8 ||11 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Golden Gophers du Minnesota || WCHA ||35 ||3 ||4 ||7 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Golden Gophers du Minnesota || B1G ||39 ||1 ||12 ||13 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Fuel d'Indy || ECHL ||66 ||7 ||27 ||34 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || IceHogs de Rockford || LAH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Marlies de Toronto || LAH ||60 ||5 ||16 ||21 ||15 ||15 ||0 ||4 ||4 ||2
|-
| 2016-2017 || Marlies de Toronto || LAH ||72 ||8 ||11 ||19 ||30 ||11 ||1 ||6 ||7 ||2
|-
| 2017-2018 || Marlies de Toronto || LAH ||60 ||7 ||21 ||28 ||34 ||20 ||3 ||2 ||5 ||16
|-
| 2017-2018 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||2 ||2 ||0 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||11 || 0 || 1 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Maple Leafs de Toronto  || LNH || 68 || 2 || 16 || 18 || 43 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2020-2021 || Maple Leafs de Toronto  || LNH || 55 || 2 || 18 || 20 || 25 || 7 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2021-2022 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 69 || 3 || 20 || 23 || 41 || 5 || 0 || 1 || 1 || 6

| 205 || 9 || 55 || 64 || 111 || 17 || 0 || 2 || 2 || 12

Trophées et honneurs personnels

Ligue américaine de hockey 
 2017-2018 :
 participe au Match des étoiles de la LAH
 remporte la coupe Calder avec les Marlies de Toronto

Notes et références 

Naissance dans le comté de Hennepin
Naissance en janvier 1992
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Golden Gophers du Minnesota
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Champion de la Coupe Calder